

Légende

 Création de l'organisation Henderson's Boys pour infiltrer la France occupée. (1941)
 Dissolution de l'organisation Henderson's Boys. (1945)
 Création de CHERUB. (1946)
 Construction de bâtiments en béton et effectifs portés à soixante. (1951)
 Mort de deux agents au cours d'une mission → Création d'un comité d'éthique, du programme d'entraînement initial de cent jours et établissement d'un âge mininum fixé à dix ans et quatre mois pour participer aux opérations. (1954)
 Admission de cinq filles dans l'organisation.(1956)
 Quinze filles en plus dans l'organisation, adoption du port des T-shirts de couleur distinguant le niveau de qualification des agents. (1957)
 Effectif porté à cent trente, sécurisation du campus. (1960)
 Mort d'un agent en opération. Parité. (1967)
 Construction du premier bâtiment principal. (1973)
 Un ex-agent richissime lègue à sa mort l'intégralité de sa fortune à l'organisation. (1977)
 Mort d'un agent au cours d'une opération. (1982)
 Autorisation à porter ses effectifs à quatre cents agents opérationnels, chiffre qui ne sera jamais atteint en raison des conditions de recrutement extrêmement exigeantes. (1986)
 Renforcement de la sécurité du campus. (1990)
 Cinquantième anniversaire de l'organisation. (1996)

Voir aussi
CHERUB

Henderson's Boys

Histoire de l'organisation sur le site français

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse